Mit Reiherberg werden verschiedene Landmarken bezeichnet:

 Reiherberg (Feldberger Seenlandschaft), der höchste Berg in der Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern
 Reiherberg (Hamburg), eine Erhebung in den Harburger Bergen im Süden von Hamburg
 Reiherberg (Potsdam), ein Berg im Potsdamer Ortsteil Golm
 Reiherberg, Berg im Höhenzug Ruhner Berge in Mecklenburg-Vorpommern
Siehe auch:
 Reihersberg